Махму́д Мустафа́ Аюб (; ) — американский исламовед.

Научный сотрудник в области шиитского ислама и христианско-мусульманских отношений и соруководитель Центра исламоведения и христианско-мусульманских отношений имени  Хартфордской семинарии.

Биография 

Родился в 1935 году в Аль-Куане в набожной мусульманской семье.

Учился в средней школе для слепых британской пресвитерианской миссии в Ливане.

Был членом местной баптистской церкви, входящей в Южную баптистскую конвенция, но во время учёбы в университете вернулся в ислам.

В 1964 году получил бакалавра гуманитарных наук по философии в Американском университете Бейрута, в 1966 году магистра гуманитарных наук по религиозной мысли в Пенсильванском университете и в 1975 году доктора философии по истории религии в Гарвардском университете, защитив под научным руководством  Аннемари Шимпель диссертацию по теме « в исламе: исследование религиозных аспектов ашуры в двунадесятном шиизме» () .

В 1988—2008 годах — профессор и руководитель в области исламоведения на кафедре религиоведения Темпльского университета, адъюнкт-профессор Центра исламоведения и христианско-мусульманских отношений имени  Хартфордской семинарии, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Пенсильванского университета и толсоновский приглашённый профессор Тихоокеанской школы религии.

Преподавал в Университет штата Калифорния в Сан-Диего, Торонтском университете (ассоциированный профессор Центра религиоведения) и Макгиллском университете.

Научные труды

Монографии 

 Redemptive Suffering In Islam (1978) 
 The Qur'an and Its Interpreters. Vol. I. — New York: State University of New York Press, 1984.  
 The Qur'an and Its Interpreters. Vol. II. — New York: State University of New York Press, 1992. 
 Islam: Faith and History (2005) 
 A Muslim View Of Christianity: Essays On Dialogue (2007) 
 The Crisis Of Muslim History: Religion And Politics In Early Islam (2014)

Статьи 

 Ayoub M. M. The Death of Jesus, Reality or Delusion? A Study of the Death of Jesus in Tafsir Literature // The Muslim World, 1980.
 Ayoub M. M. Dhimmah in Qur'an and Hadith [with Commentary] // . 1983. Vol. 5, No. 2. pp. 172-191. 
 Ayoub M. M. Review: Authority and Political Culture in Shī'ism by Said Amir Arjomand // , vol. 22, no. 1, 1989, pp. 69–71. 
 Ayoub M. M. “The Idea of Redemption in Christianity and Islam” // Mormons and Muslims: Spiritual Foundations and Modern Manifestations / ed. . — Provo, UT: , Brigham Young University, 2002. 157–69.

Примечания

Литература 

  Islam and the Third Universal Theory. By Mahmoud Mustafa Ayoub. London, KPI Ltd. 1987. 155 pages. // Libyan Studies. Vol. 19. 1988. pp. 160—161. 
  Ayoub: Redemptive Suffering in Islam: A Study of the Devotional Aspects of 'Ashura' in Twelver Shi'ism (Book Review) // . 1980. Vol. 34. № 2. 239.
 Helmy M. I. Membangun Dialog, Meredam Konflik: Pemikiran Mahmoud Mustafa Ayoub Tentang Hubungan Islam-Kristen. // Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial. IAIN Salatiga. 2008. 6 (2). pp. 185—199. 
 Omar I. A. Pathways to dialogue: the journey of Mahmoud Ayoub // Islam and Christian–Muslim Relations. 2004. Vol. 15. № 1. P. 9-11. 
 Simon J. C., Pattipeilohy S. Y. E. Islamic Christology According to Mahmoud Mustafa Ayoub and Its Meeting Point with Christian Christopraxis // Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies. Vol. 1, No. 2, March 2018. 

Преподаватели Торонтского университета
Преподаватели Университета Макгилла
Выпускники Гарвардской школы богословия